Улица Максима Загривного () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Евгена Онацкого (ранее 2-й переулок Пархоменко).

Примыкают улицы Степана Разина, Каштановая, Владимира Глинского (ранее 1-й переулок Пархоменко).

По названию улицы именуется остановка общественного транспорта, расположенная по проспекту Мира.

История 
Улица начала застраиваться в 1956 году поблизости к заводу «Октябрьский молот».

В 1956 году новая улица получила название улица Пархоменко — в честь революционера, участника Гражданской войны в России 1917—1922 годов Александра Яковлевича Пархоменко. По названию улицы получили названия два переулка: 1-й переулок Пархоменко и 2-й переулок Пархоменко.

После вхождения в черту города Чернигова села Коты в декабре 1973 года, появилась ещё одна улица Пархоменко, которая в апреле 1974 года была переименована на улицу Шевцовой.

12 февраля 2016 года улица получила современное название в честь украинского поэта, военного и политического (участник I сбора ОУН) деятеля Максима Загривного, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»). С переименованием улицы получили новые названия переулки, преобразованные в улицы — Владимира Глинского и Евгена Онацкого.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Только начало улицы непарная сторона занята многоэтажной жилой застройкой (три 5-этажных дома, один 2-этажный дом), парная сторона — малоэтажной жилой застройкой (один 2-этажный дом). Также в конце улицы есть один 3-этажный дом (№ 74А).

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 608 ПАРХОМЕНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова